Pompelmoes (Citrus maxima)
Grapefruit (Citrus ×paradisi, wordt ook wel pompelmoes genoemd)